Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Lisa Bonder che ha battuto in finale Shelley Solomon 2-6, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Assente
 Kate Latham (quarti di finale)
 Lisa Bonder (campionessa)

 Anne White (secondo turno)
 Dana Gilbert (primo turno)
 Laura Arraya (semifinali)
 Julie Harrington (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1982